Ernesto, Duque da Baviera (1373–1438), duque da Baviera-Munique, filho de João II da Baviera;
 Ernesto da Baviera, Conde de Glatz (1500–1560), filho de Alberto IV da Baviera;
 Ernesto da Baviera, Eleitor de Colónia (1554–1612), filho de Alberto V da Baviera.

Desambiguação